Врбица може бити:

Основна значења 
 Врбица (празник), хришћански празник, други назив је Лазарева субота
 Врбица (биљка), биљка из породице пупољки ()
 Врбица (презиме), српско презиме. Позната сердарска породица (сердар Машан Врбица, генерал војске Краљевине Југославије Блажо Врбица, зет Јанка Вукотића).

Топоними 

Србија:
 Врбица (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Шумадијски округ, Република Србија
 Врбица (Зајечар), насеље града Зајечара, Зајечарски округ, Република Србија
 Врбица (Чока), насеље у општини Чока, Севернобанатски округ, Република Србија
 Врбица (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија

Црна Гора:
 Врбица (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Врбица (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Врбица (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора

Босна и Херцеговина:
 Врбица (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Врбица (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Врбица (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ
 Врбица (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Врбица (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ

Бугарска:
 Врбица (град), град у оквиру Шуменске области, Република Бугарска
 Врбица (Враца), град у оквиру Врачанске области, Република Бугарска
 Врбица (Велико Трново), село у оквиру Трновске области, Република Бугарска
 Врбица (Плевен), град у оквиру Плевенске области, Република Бугарска
 Врбица (Хасково), град у оквиру Хасковске области, Република Бугарска
 Врбица (река у Бугарској), река, притока Арде, Република Бугарска

Северна Македонија:
 Врбица (Чешиново-Облешево), насеље у општини Чешиново-Облешево, Северна Македонија

Хрватска:
 Врбица (Дубровник), насеље код Дубровника, Република Хрватска
 Врбица (Велико Тројство), насељено место у општини Велико Тројство, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Врбица (Семељци), насељено место у општини Семељци, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)